Aleurodaphis  — род тлей из подсемейства  (Cerataphidini). Около 10 видов. Южная и Восточная Азия (Индия, Индонезия, Китай, Япония).

Описание 
Мелкие насекомые, длина около 2 мм. Усики 4- и 5-члениковые. Ноги короткие; формула хетотаксии лапок передних ног: 2-4, 2-4, 2-4.
Ассоциированы с различными растениями: Stuartia (Theaceae), another from boat-shaped galls on Sinojackia xylocarpa (Styracaceae), Compositae/Asteraceae, Bambusa, Impatiens, Ligularia. Диплоидный набор хромосом 2n=30 (Aleurodaphis impatientis), 2n=32 (Aleurodaphis asteris). Сходен с тлями рода Cerataphis.

Примечания

Литература 
 
 Li-Yun Jiang, Ge-Xia Qiao. 2011. A review of Aleurodaphis (Hemiptera, Aphididae, Hormaphidinae) with the description of one new species and keys to species. ZooKeys 135: 41–56, doi: 10.3897/zookeys.135.1721

Ссылки 
 
 

Настоящие тли
Роды полужесткокрылых